2 miejscowości w Polsce: 
 Kadłubówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Nowe Miasto 
 Kadłubówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Brańsk